Массеп (также известен как масеп, потафа, вотаф) — папуасский язык, на котором говорят менее 50 человек в единственной деревне в Западной Новой Гвинее (к востоку от устья реки Мамберамо в округе Сарми). Несмотря на небольшое число носителей, у языка высокая степень сохранности.

Классификация 
Донохью и др. (2002) заключили, что язык не относится к семье кверба, как его классифицировал Вурм (1975), и не нашли связей с какой-либо другой языковой семьей. Однако Ашер (2018) относит его к большой квербской семье (Greater Kwerbic).

Ethnologue, Glottolog и Фоули (2018) считают его изолятом, но он не был включён в более широкие исследования, такие как Ross (2005). Местоимения в массепе схожи с местоимениями в трансновогвинейских языках, но он географически далёк от этой семьи.

Фонология 
Согласные:
{|class=wikitable
|  || t || c || k
|-
|  ||  ||  || kʷ
|-
|  ||  ||  || ᵑɡ
|-
| ɸ || s || ʃ ||
|-
| β ||  ||  || ɣ
|-
| m || n || ɲ ||
|-
|  || r ||  ||
|-
| w ||  || j ||
|}

Некоторые вероятные вызванные леницией изменения согласных, предложенные Фоули (2018):
 *p > ɸ
 *b > β
 *d > r
 *k > ɣ (возможно, частично)

Гласные:
{|class=wikitable
| i || u
|-
| e || o
|-
| a ||
|}

Местоимения 
Местоимения следующие:

{|class=wikitable
! !! sg !! pl
|-
! 1
| ka || nyi
|-
! 2
| gu || je
|-
! 3
| evi || ive
|}

Морфология 
Падежные суффиксы массепа, как их цитирует Фоули (2018) из Clouse (2002):

{|class=wikitable
! суффикс !! падеж
|-
| -o ~ -u ~ -a || винительный
|-
| -ɣoke || дательный
|-
| -aveno || творительный
|-
| -meno || ассоциативный
|-
| -(a)vri || локатив
|-
| -ni || аллатив
|-
| -a || временной
|}

Синтаксис 
Примеры предложений на массеп, как их цитирует Фоули (2018) из Clouse (2002):

Порядок слов в предложении — SOV.

Примечания

Ссылки 
 Clouse, Duane, Mark Donohue and Felix Ma. 2002. «Survey report of the north coast of Irian Jaya.»

Папуасские языки
Языки Индонезии